Kelley steht für:
 Kelley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (4477) Kelley, Asteroid des Hauptgürtels
 Kelley-Raum, Begriff der mathematischen Topologie

Kelley ist der Name folgender

Orte:
 Kelley (Iowa)

geografischer Objekte:
 Kelley-Massiv, Gebirgsmassiv im Palmerland, Antarktika
 Kelley-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kelley Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Kelly